Еле́на Алексе́евна Мака́рова (род. 1 февраля 1973 года, Москва, СССР) — советская и российская теннисистка и теннисный тренер, мастер спорта международного класса (1996).
 Чемпионка СССР 1990 года (зимняя) и двукратная чемпионка России в одиночном разряде
 Победительница одного турнира WTA в парном разряде
 Финалистка Кубка Федерации (1999) в составе национальной сборной России

Спортивная карьера 
Елена Макарова начала играть в теннис с семи лет, её первым тренером стал Дмитрий Дегтярёв. В 1987 и 1989 годах Лена выиграла Мемориал Борисовой в Сочи, а в составе советской сборной девушек в 1989 году пробилась в финал Кубка Гельвеции — международного командного турнира среди девушек в возрасте до 16 лет. В 1990 году она стала чемпионкой Москвы среди взрослых, победительницей зимнего чемпионата СССР среди взрослых и финалисткой его летнего аналога. В 1991 году Макарова стала финалисткой Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек, проиграв немке Барбаре Риттнер, и полуфиналисткой в парах. С этого же года она начала профессиональную карьеру, до конца сезона выиграв два турнира ITF в одиночном разряде в Болгарии и Венгрии.

В 1992 году состоялся дебют Макаровой в сборной России, впервые участвовавшей в розыгрыше Кубка Федерации. Она принесла российской команде победу в матче с финками, выиграв обе своих встречи, но в следующем матче со сборной Франции потерпела поражение как в одиночной игре с Мари Пьерс, так и в парной — с Натали Тозья и Изабель Демонжо. На индивидуальном уровне она завоевала по три титула ITF в одиночном и парном разрядах. В 1993 году Макарова выиграла зимний чемпионат России в одиночном разряде.

1994 и 1995 годы оказались для Макаровой особенно удачными. В 1994 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, а весной на крупном турнире в Берлине нанесла поражение второй ракетке мира Аранче Санчес-Викарио. В сентябре Елена завоевала на Открытом чемпионате Москвы свой единственный титул в турнирах WTA, победив в паре с Евгенией Манюковой сначала вторую посеянную пару Сабин Аппельманс — Сильвия Фарина, а в финале и первую (Каролина Вис — Лаура Голарса). Год спустя Макарова выиграла свой второй зимний чемпионат России, а на Открытом чемпионате Москвы дошла до финала в одиночном разряде, победив по ходу Аппельманс — на тот момент 28-ю ракетку мира, посеянную на турнире под третьим номером. В парном разряде её лучшим результатом стал выход с Манюковой в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. По итогам 1994 и 1995 годов Макарова дважды удостаивалась «Русского кубка» — национальной теннисной премии России — как «теннисистка года».

1996 год стал третьим подряд в карьере Макаровой, завершённым в числе ста лучших теннисисток мира как в одиночном, так и в парном разряде, а его высшим достижением был второй за карьеру четвертьфинал турнира Большого шлема — на этот раз на Открытом чемпионате Австралии, и снова в паре с Манюковой, с которой они в первом же круге обыграли посеянных десятыми Джилл Хетерингтон и Кристин Канс, проиграв затем второй паре турнира Лариса Нейланд — Мередит Макграт. В 1996 году Елена Макарова получила звание мастера спорта международного класса.

Свой второй финал на турнирах WTA в одиночном разряде Макарова сыграла в 1997 году в Палермо, победив трёх посеянных соперниц, в том числе первую ракетку турнира Барбару Паулюс, прежде чем уступить посеянной под вторым номером Сандрин Тестю. После этого её успехи в индивидуальных турнирах пошли на спад, но она всё ещё оставалась ценным игроком сборной. В 1997 году Макарова помогла сборной России впервые с 1992 года пробиться во II Мировую группу, принеся ей два очка в переходном матче с командой Южной Кореи. Год спустя она была призвана под знамёна российской команды в матче плей-офф I Мировой группы и снова одержала две победы — теперь в играх с немками. В 1999 году Макарова дошла со сборной России до финала I Мировой группы, принеся в паре с Еленой Лиховцевой победное очко своей команде в четвертьфинальном матче со сборной Франции. Судьба дальнейших матчей — победного полуфинала против Словакии и проигранного финала против команды США — решалась досрочно, и пятая игра с участием Макаровой оба раза игралась уже только для протокола. По итогам года Макарова получила свой третий «Русский кубок» — теперь в номинации «Команда года». Этот сезон стал для неё последним в игровой карьере, и после финала Кубка Федерации она сыграла лишь два матча на Кубке Кремля в паре с Линой Красноруцкой.

По окончании выступлений Елена — выпускница ГЦОЛИФК — начала тренерскую карьеру. Макарова работала как тренер с российской юниорской (до 14 лет) сборной, которую привела к золотым медалям зимнего и летнего чемпионатов Европы 2011 года, получив за это достижение свой четвёртый «Русский кубок» (и второй в номинации «Команда года»), а также в спортивном клубе «Пироговский» (Мытищи).

Стиль игры
По словам бывшего тренера Макаровой Дмитрия Дегтярёва, она была очень уверенной на корте и предпочитала играть в атакующей манере, постоянно поддерживая давление на соперниц и ломая привычную для них схему игры. Наиболее действенным оружием в её арсенале был удар открытой ракеткой вдоль правой линии.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 

Теннисисты России
Теннисисты СССР
Чемпионы СССР по теннису
Мастера спорта России международного класса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Теннисные тренеры России